Агамалы — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Агамалы, Фазаил Рагим оглы (род. 1947) — депутат Милли Меджлиса Азербайджана.
 Агамалы оглы, Самед Ага (1867—1930) — азербайджанский и советский государственный деятель.

Топоним 
 Агамалы — село в Кедабекском районе Азербайджана.